Чарльз Фрэнсис Рихтер (, 26 апреля 1900 — 30 сентября 1985) — американский сейсмолог, который в 1935 году предложил шкалу для оценки силы землетрясения в его очаге. Свою шкалу (шкалу Рихтера) он теоретически обосновал совместно с американским сейсмологом Бено Гутенбергом в 1941—1945 годах, после чего шкала получила признание во всём мире.

Биография 

Его родителями были фермеры. В 1909 году семья перебралась из штата Огайо в более благополучные края — в Калифорнию. В школе юный Чарльз открыл в себе склонность к физике. И не просто к механике или статике, а именно к атомной физике: ему нравился этот невидимый мир из молекул, атомов, ядер и все, что в нём происходит.

После окончания школы Рихтер поступил в Стэнфордский университет, потом защитил докторскую диссертацию, в довольно юном для ученого возрасте. Роберт Милликен, лауреат Нобелевской премии, заметил Чарльза и предложил работу в Сейсмологической лаборатории. Чарльз начал изучать сейсмологию.
В то время многие понятия в разных научных школах не только противоречили, но и частенько взаимно исключали друг друга. Он написал два учебника, изложенные простым и доступным языком. Они не потеряли свою актуальность и в XXI веке, по ним до сих пор учатся студенты университетов.

Не меньше озабоченности вызывала у Рихтера и существовавшая в то время шкала для определения силы землетрясения, предложенная ещё в 1902 году итальянским священником и геологом Джузеппе Меркали. Здесь было мало научной подоплёки, но много субъективизма. То есть, сила толчков измерялась по тому, насколько поддались панике люди. Если успели выбежать из развалившегося дома, то число баллов меньше, если погибли под обломками — то, соответственно, выше.
Директором сейсмической лаборатории в то время работал выходец из Германии Бено Гутенберг. Вдвоем они кропотливо изучали каждое известие о землетрясениях, пытаясь определить и закономерности в этих стихийных бедствиях, и возможность влиять на них, попытавшись ослабить их силу. В 1935 году они создали стройную систему, которая была построена на показаниях приборов-сейсмографов, фиксировавших колебания земли. Причём, основой системы стал логарифмический принцип. Так сила толчков в три балла была в десять раз слабее, чем в четыре балла, и в сто раз меньше, чем в пять баллов. Это позволяло при оценке силы толчков быть более объективным.

Но и составление шкалы, названной его именем, — всего лишь малая часть того, что сделал Рихтер. Он всю свою жизнь неустанно воевал за ужесточение строительных норм, за безжалостное вычеркивание из проектов различных ненужных архитектурных излишеств, таких как, например, размещение многотонных лепнин на верхних фасадах зданий. Конечно, не всегда ему удавалось переубедить архитекторов, но его настойчивость помогла уберечь не один десяток жизней при землетрясениях.

В быту Рихтер был скорее романтиком. Он любил велосипедные прогулки, рыбалку, путешествия, во время которого можно заночевать в палатке в условиях дикой природы. Рихтер знал 7 языков, в том числе и русский.

Личная жизнь 
Рихтер был активным и убежденным натуристом. Он путешествовал со своей женой по многим нудистским общинам.

Рихтер был атеистом, но также и членом Конгрегации Кауфмана.

На его пенсионной вечеринке группа коллег из Калифорнийского технологического института, называемая «Квиднунки», сыграла и спела песенку под названием «шкала Рихтера», в которой приводились примеры землетрясений в Американской истории, рассказанные в балладном стиле. Рихтер поначалу стеснялся этой песни, считая, что она унижает науку. Однако автор песни, Кент Кларк, заявил в интервью 1989 года, что в конечном итоге Рихтеру понравилась эта песня.

Рихтер умер от затянувшейся сердечной недостаточности 30 сентября 1985 года в Пасадене, штат Калифорния. Он похоронен в Альтадене, Калифорнийском кладбище Маунтин-Вью и Мавзолее.

Примечания

См. также 
 Магнитуда землетрясения
 Закон Гутенберга — Рихтера

Ссылки 
 Интервью с Рихтером в 1971 году
 Местонахождение могилы Рихтера
 Кем был Чарльз Френсис Рихтер?

Сейсмологи
Физики США
Президенты Сейсмологического общества Америки